Марбург:
 Марбург (до 1976 — Марбург-ан-дер-Лан) — университетский город в Германии, в земле Гессен
 Марбург (футбольный клуб)
 Геморрагическая лихорадка Марбург
 «Марбург» — стихотворение Бориса Пастернака.
 Марбург (Марбург-ан-дер-Драу) — старое немецкое название города Марибор, второго города Словении.
 Марбург, Теодор (1862—1946) — американский дипломат и антивоенный активист.
 Marburg (Marburg wallcoverings) — торговая марка марбургской обойной фабрики.